Tridon est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 André Tridon (1877–1922), écrivain franco-américain ;
 Gustave Tridon (1841–1871), avocat, homme politique, journaliste et écrivain français ;
 Pierre Tridon (1738–1809), homme politique français.

Notes et références 

Patronyme français